Two Worlds – film del 1930 diretto da E.A. Dupont
Two Worlds – album di Jimmy Cliff del 1971
Two Worlds – videogioco del 2007
Two Worlds – album di ATB del 2000
Two Worlds – EP dei Tigers Jaw del 2010